Место силы может означать:
 «Место силы» — культовое место у новых религиозных движений.
 «» — украинский документальный фильм.